Чертоза —  на итальянском.

 Чертоза — картезианский монастырь по дороге из Павии на Милан, в современной итальянской провинции Павия. 
 Чертоза — монументальное кладбище картезианского монастыря в Болонье.